Асим Парс (; имя при рождении — Асим Пашчанович (); родился 1 апреля 1976 года в деревне Тойшичи, Калесия, СР Босния и Герцеговина, СФР Югославия) — турецкий и боснийский баскетболист. Воспитанник боснийского клуба «Слобода» (первый тренер — Мирсад Ходжич), чемпион Югославии среди юниоров. После начала боснийской войны провёл сезон в Хорватии, а затем по приглашению Нихада Изича переехал в Турцию и в 1994 году получил турецкое гражданство, выступал за сборную этой страны (120 матчей на разных уровнях), в её составе в 2001 году стал серебряным призёром чемпионата Европы. четырежды становился чемпионом Турции. Играл на позиции центрового.

Статистика

Ссылки 
 Асим Парс на сайте БК «Тюрк Телеком» 
 Asim Pars: Nije bilo suđeno da zaigram za BiH 

Баскетболисты Боснии и Герцеговины
Баскетболисты Турции
Игроки сборной Турции по баскетболу
Игроки БК «Слобода» Тузла
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки БК «Загреб»
Игроки БК «Улкер»
Игроки БК «Тофаш»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Каршияка»
Игроки БК «Тюрк Телеком»
Игроки БК «Мерсин»